

Anno 
 996 o 996 a.C.

Codici 
 996 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oxford, nella contea dell'Oxfordshire, in Inghilterra

Matematica 
 996

Altro 
 Ducati 996 – motocicletta stradale-sportiva prodotta dalla Ducati dal 1999 al 2002